Ján Mucha peut désigner plusieurs personnes :
 Ján Mucha, footballeur slovaque né en 1978;
 Ján Mucha, footballeur slovaque né en 1982;
 , joueur de hockey sur glace né en 1984.